Vermilion ( für „Zinnoberrot“) ist der Name von

Orte in Kanada:
 Vermilion (Alberta)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Vermilion (Vermont)
 Vermilion (Michigan)
 Vermilion (New York)
 Vermilion (Ohio)

Counties in den Vereinigten Staaten:
 Vermilion County (Illinois), United States
 Vermilion Parish (Louisiana), United States

aber
 Vermillion County in Indiana, United States

Siehe auch:
 Little Vermilion Lake
 Vermilion Township
 Vermilion County (Illinois), Verwaltungseinheit in Illinois (USA)
 Vermilion Grove (Illinois)
 Vermilion Heights (Illinois)
 Vermilion Hill (Pennsylvania)
 Vermilion Lake, Seen und ein Township in den USA und Kanada
 Lake Vermilion, ein See im US-Bundesstaat Minnesota
 Lake Vermilion (Illinois), ein Wasserreservoir im Vermilion County im US-Bundesstaat Illinois
 Vermilion Parish, Verwaltungseinheit in Louisiana (USA)
 Vermilion Provincial Park, in Alberta (Kanada)
 Vermilion River, Flussname
 Vermilion (Lied), Lied von Slipknot
 Vermilion Sands, eine Anthologie von J. G. Ballard
 Vermilion Sands (Italien), eine italienische Musikgruppe
 Vermilion Sands (Japan), eine japanische Musikgruppe
 Vermillion

Sonstiges:
 Cinnabarit (Zinnober), ein Mineral bzw. eine daraus hergestellte Pigmentfarbe
 den Codenamen von OpenSolaris Java Desktop System, siehe Sun Java Desktop
 Vermilion Energy ist ein Unternehmen im Öl- und Gasgeschäft